Sajón puede referirse a:
 el gentilicio de Sajonia (uno de los actuales estados de Alemania);
 el electorado de Sajonia, un antiguo estado alemán;
 el ducado de Sajonia, uno de los ducados raíz que formaron el Reino de los Francos del Este;
 el pueblo sajón, una confederación de antiguas tribus germánicas;
 los anglosajones, pueblos germánicos que invadieron el sur y el este de la Gran Bretaña, desde principios del s. V hasta la conquista normanda, en el año 1066.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes lenguas:
 el bajo sajón o bajo alemán occidental; variedad del bajo alemán;
 el bajo sajón neerlandés, grupo dialectal del bajo alemán occidental que se usa en el noreste de los Países Bajos;
 el bajo sajón menonita o bajo alemán menonita (o Plautdietsch); grupo de dialectos relacionados con el bajo alemán;
 el alto sajón; variedad del alto alemán central oriental hablada en el estado federado de Sajonia;
 el sajón antiguo o bajo alemán antiguo; una lengua germánica;
 el idioma anglosajón o inglés antiguo; una forma temprana del idioma inglés que se hablaba en buena parte de lo que hoy es Inglaterra y en el sur de Escocia entre los años 425 y 1125, aproximadamente.

También, puede referirse a las siguientes personalidades:

 Harold II de Inglaterra, llamado también Harold el Sajón (1022-1066); el último rey sajón de Inglaterra;
 Ricardo el Sajón, un mítico rey y santo inglés del ;
 Saxo Grammaticus o Sajón Gramático (c. 1150-1220); un historiador medieval danés.

Además, puede hacer referencia a:

 Espejo Sajón, el libro de derecho y código legal más importante de la Edad Media en Alemania (escrito aproximadamente en 1220).
 Genitivo sajón, término tradicional utilizado para nombrar al enclítico posesivo ’s (apóstrofo seguido de ese) en el idioma inglés.
 White Anglo-Saxon Protestant (‘blanco, anglosajón y protestante’), término informal, descriptivo de un grupo cerrado de estadounidenses de elevada posición social, descendientes de británicos y de religión protestante que, supuestamente, ostentan un poder social y económico desproporcionado en Estados Unidos.